Łosewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Łosewo, village du powiat de Grajewo
 Łosewo, village du powiat de Kolno 

dans la voïvodie de Mazovie
 Łosewo, village